The Big Boss, o Big Boss, può riferirsi a:

 Big Boss – cantante ceco
 Big Boss – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Big Boss Man – uno dei ring name del wrestler Ray Traylor
 El cartel: The Big Boss – album di Daddy Yankee del 2007

Cinema 
The Big Boss – film del 1913 di Frederick Sullivan
 Big Boss – film filippino del 1965
 Big Boss (Lepke) – film statunitense del 1975 diretto da Menahem Golan
 Big Boss – film indiano del 1995
 The Big Boss – film statunitense del 1941
 Il furore della Cina colpisce ancora (The Big Boss) – film di Hong Kong del 1971

Televisione 
 Big Boss – reality tedesco
 Bigg Boss – reality indiano